Серафи́м Алекса́ндрович Урекя́н (; род. 2 февраля 1950, Ларга, Бричанский район, Молдавская ССР, СССР) — молдавский политик. Генеральный примар муниципия Кишинёв с 9 августа 1994 по 18 апреля 2005.

С 21 апреля 2011 по 29 июля 2016 — Председатель Счётной палаты Молдовы.

Биография 

Родился 2 февраля 1950 года в селе Ларга Бричанского района.

Образование 
 1969—1974 — Технический университет Молдовы, факультет гражданского и промышленного строительства.
 1983—1985 — Ленинградская высшая партийная школа.

Профессиональная деятельность 
 1976—1978 — инженер, строительное предприятие, Бричанский район.
 1978—1983 — начальник Управления промышленности, строительства и транспорта, второй секретарь Бричанского районного комитета Коммунистической партии Молдавии.
 1983—1985 — 2-й секретарь Новоаненского районного комитета КПМ.
 1985—1987 — председатель Новоаненского районного исполнительного комитета КПМ.
 1987—1994 — вице-председатель, председатель Всеобщей федерации независимых профсоюзов Республики Молдова.
 1991—1994 — депутат Парламента Молдавии.
 1994—2005 — Генеральный примар муниципия Кишинёв.
 5—17 февраля 1999 года — кандидат на должность премьер-министра.
 2005—2010 — депутат Парламента Молдавии.
 2009—2010 — первый вице-председатель Парламента Молдавии.
 2011—2016 — председатель Счётной палаты Республики Молдова.

Общественная деятельность 
 1995—2005 — президент Федерации шахмат Республики Молдова.
 1996—2005 — председатель Федерации местных и региональных властей Республики Молдова.
 2001—2003 — председатель Альянса независимых Республики Молдова (АНРМ).
 2003—2005 — сопредседатель Альянса «Наша Молдова».
 2005—2011 — председатель Альянса «Наша Молдова».

Политическая деятельность 
 С 1991 по 1994 год был депутатом парламента Республики Молдова от избирательного округа № 257 (район Анений Ной).
 С августа 1994 года по май 1995 года занимал должность исполняющего обязанностями Генерального примара муниципия Кишинёв.
 В связи с несостоявшимися выборами примара Кишинёва 1995 года был назначен на должность Генерального примара муниципия Кишинёв указом Президента РМ.
 На выборах 1999 года в примары Кишинёва являлся независимым кандидатом. В первом туре набрал 105.702 голоса и 51,06 %, выиграв мандат примара с 1-го тура.
 На учредительном съезде Альянса независимых Республики Молдова (АНРМ) от 13 октября 2001 года был избран председателем партии.
 На выборах 2003 года в примары Кишинёва являлся независимым кандидатом. В первом туре набрал 110.817 голоса и 44,50 %, заняв 1-е место. Во втором туре набрал 140.692 голоса и 53,91 %, выиграв мандат примара.
 На 5-ом съезде учреждения Альянса «Наша Молдова» (АНМ) от 19 июля 2003 года в результате слияния Социал-демократического альянса Молдовы (СДАМ), Либеральной партии (ЛП), Альянса независимых Республики Молдова (АНРМ) и Народно-демократической партии Молдовы (НДПМ) был избран со-председателем Альянса «Наша Молдова».
 На парламентских выборах 2005 года возглавил список Избирательного блока «Демократическая Молдова», который получил поддержку 28,53% избирателей, тем самым стал депутатом Парламента. Позже он принял решение остаться депутатом Парламента и отказался от мандата примара Кишинёва.
 На 6-ом съезде Альянса «Наша Молдова» (АНМ) от 25 июня 2005 года был избран председателем партии.
 На парламентских выборах в апреле 2009 года возглавил список Альянса «Наша Молдова», который получил поддержку 9,77% избирателей, тем самым стал депутатом Парламента.
 На парламентских выборах в июле 2009 года возглавил список Альянса «Наша Молдова», который получил поддержку 7,35% избирателей, тем самым стал депутатом Парламента.
 После выборов вместе с Владимиром Филатом, Михаем Гимпу и Марианом Лупу подписал соглашение о создании Альянса «За европейскую интеграцию», сформировав парламентское большинство.
 28 августа 2009 года Серафим Урекян был избран на должность первого вице-председателя парламента Молдавии.
 На 8-ом съезде Альянса «Наша Молдова» (АНМ) от 12 декабря 2009 года был переизбран председателем партии.
 29 сентября 2010 года покинул должность в связи с роспуском парламента XVIII созыва.
 На парламентских выборах 2010 года возглавил список Альянса «Наша Молдова», который получил поддержку 2,05% избирателей и не преодолел избирательный барьер, тем самым депутатом Парламента не стал.
 21 апреля 2011 года после слияния Альянса «Наша Молдова» (АНМ) с Либерал-демократической партией Молдовы (ЛДПМ) был назначен на должность председателя Счётной палаты Республики Молдова сроком на 5 лет, тем самым прекратив свою политическую деятельность и партийную принадлежность из-за существовавшего закона №261 от 5 декабря 2008 года о Счётной палате, ст. 20, ч. (5). Занимал должность до 29 июля 2016 года.
 На выборах 2015 года в примары Кишинёва являлся кандидатом от Либерал-демократической партии Молдовы. В первом туре набрал 8.806 голоса и 2,97 %, заняв 6-е место, и не прошёл во второй тур.

Награды 
 2000 — «Орден Республики»
 2010 — «Орден Почёта»
 2015 — «Заслуженный человек» («Om Emerit»)
 2020 — Орден «Богдан-Основатель»

Примечания

Ссылки 
 Биография Серафима Урекяна

Депутаты районных советов Молдавской ССР
Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР 12 созыва
Примары Кишинёва
Депутаты парламента Молдавии
Выпускники Технического университета Молдовы
Члены КПСС
Председатели районных исполкомов СССР
Члены Либерал-демократической партии Молдовы
Пришедшие к власти в 1999 году
Политики XXI века